Alojzije Kujundžić Lozan je slikar i kulturni djelatnik Hrvata iz Subotice. Po struci je grafičar.

Jedan je od osnivača Likovnog odjela Hrvatskog kulturnog centra Bunjevačko kolo. U njemu je djeluje od 1987. godine. Slika portrete, ponekad mrtvu prirodu. Cijeni tehniku pastela jer ju smatra izazovnim, no njome se rijetko služi.
Izlagao je na skupinim i samostalnim izložbama.

Član je uprave Pučke kasine 1878, udruge bačkih Hrvata.

Izvori 
Likovni odjel HKC-a „Bunjevačko kolo“ upriličio prodajni postav likovnih djela svojih članova, ZKVH, izložba slika likovnog odjela HKC-a „Bunjevačko kolo", otvorena na prigodnoj svečanosti 14. studenoga 2011. (izvor:Hrvatska riječ). Preuzeto 28. ožujka 2013. godine. 
Subotica.info Izložba Alojzija Kujundžića-Lozana u Biblioteci na Paliću, 6. studenoga 2009., autor teksta i fotografije Imre Toth
Subotica.info Druženje na Paliću
Subotica.info Prva likovna kolonija u palićkoj biblioteci, 27. kolovoza 2011.
Pučka kasina  Uprava

Životopisi, Subotica‎
Srbijanski slikari
Grafičari
Vojvođanski Hrvati